Cardo burrero puede referirse a:
El nombre común de la planta Carduus carpetanus.
El nombre común de la planta Cirsium arvense.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
El nombre común de la planta '''''Silybum marianum.